Andreas Kofler (ur. 17 maja 1984 w Innsbrucku) – austriacki skoczek narciarski, reprezentant SV Innsbruck Bergisel, trzykrotny medalista olimpijski, czterokrotny medalista mistrzostw świata, dwukrotny drużynowy mistrz świata w lotach, zwycięzca 58. Turnieju Czterech Skoczni. Z zawodu jest policjantem.

Przebieg kariery 
Swój pierwszy skok oddał w wieku 10 lat. W 2002 trafił do austriackiej kadry skoczków narciarskich. Wcześniej skakał przede wszystkim w Pucharze Kontynentalnym, jednak nie odniósł tam większych sukcesów.

W sezonie 2002/2003 stał się jednym z zawodników światowej czołówki, kiedy zajął drugie miejsce w konkursie Pucharu Świata w Bischofshofen, a w klasyfikacji końcowej Turnieju Czterech Skoczni uplasował się na czwartym miejscu. Był to najlepszy wynik wśród reprezentantów Austrii. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zajął 16. miejsce, zdobywając w sumie 506 punktów.

W kolejnym sezonie zajął 21. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Uzyskał wówczas 263 punkty. Zajął też 13. miejsca w klasyfikacji lotów narciarskich. Podczas konkursów w Zakopanem zajął kolejno 7. (120,5 i 122,5 m) i 5. miejsce (122 i 120,5 m). Podczas Letniego Grand Prix uplasował się na 27. miejscu.

W sezonie 2004/2005 zajął 50. miejsce w Turnieju Czterech Skoczni oraz 40. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata (82 punkty). Na 18 startów 10 razy był poza pierwszą trzydziestką. Podczas Letniego Grand Prix uplasował się na 24. miejscu.

W sezonie 2005/2006 odniósł pierwsze zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata (4 lutego 2006 na dużej skoczni w Willingen). Najgorsze starty zanotował w Harrachovie, dwukrotnie zajmując 24. miejsce. W klasyfikacji końcowej Turnieju Czterech Skoczni zajął 8. pozycję. W mistrzostwach świata w lotach na skoczni Kulm zajął indywidualnie 14. miejsce. Słabszy start zanotował podczas konkursu drużynowego i Austriacy znaleźli się poza podium, zajmując czwarte miejsce.

Jego największym osiągnięciem jest zdobycie indywidualnego srebrnego medalu olimpijskiego podczas igrzysk w Turynie na dużej skoczni K-125 w Pragelato. Złoty medal przegrał z Thomasem Morgensternem o 0,1 punktu. 20 lutego 2006 na tej samej skoczni zdobył złoty medal w konkursie drużynowym.

W sezonie 2009/2010 został zwycięzcą Turnieju Czterech Skoczni. Wyprzedził drugiego w klasyfikacji Janne Ahonena o 13,3 pkt. Spośród czterech konkursów wygrał jeden – w Oberstdorfie.

W Vikersund podczas serii próbnej przed drużynowym konkursem mistrzostw świata w lotach w 2012 ustanowił swój rekord życiowy, wynoszący 233 m.

W 2017 poinformował o chorobie autoimmunologicznej, z powodu której nie startował w zimowym sezonie 2017/2018.

6 maja 2019 ogłosił zakończenie kariery sportowej.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Koflera na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Koflera na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Koflera na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach LGP

Miejsca na podium w konkursach LGP

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Odznaczenia 
 ffffbfenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich – 2006

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Andreas Kofler – strona prywatna

Bibliografia 
 
 

Austriaccy medaliści olimpijscy
Austriaccy skoczkowie narciarscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2007
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011
Triumfatorzy Turnieju Czterech Skoczni
Odznaczeni Odznaką Honorową za Zasługi dla Republiki Austrii
Ludzie urodzeni w Innsbrucku
Urodzeni w 1984